

Osoby 
 Rameau – francuska rodzina muzyków XVII i XVIII wieku:
 Jean-Philippe Rameau (1683–1764) – najsłynniejszy z rodziny
 Claude Rameau (1690–1761)
 Lazare Rameau (1757–1794)
 Jean-François Rameau (1716–1777) (bohater powiastki Diderota Kuzynek mistrza Rameau) 
 Jean-Claude Rameau (1943–2005) – botanik francuski
 Pierre Rameau (1674–1748) – francuski nauczyciel tańca na dworze hiszpańskim

Inne 
 (4734) Rameau – planetoida